Teixeira de Freitas pode referir-se a:

 Teixeira de Freitas, município
 Associação Atlética Teixeira de Freitas, clube de futebol
 Mário Augusto Teixeira de Freitas, estatístico brasileiro
 Augusto Teixeira de Freitas, jurisconsulto brasileiro
 Tertuliano Teixeira de Freitas, ex-governador do Paraná

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos